Кортачча-сулла-Страда-дель-Вино, Куртач-ан-дер-Вайнштрассе (,  — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино-Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.

Население составляет 2084 человека (2001), плотность населения составляет 72 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 39040. Телефонный код — 0471.

Примечания